Принцис () — фамилия

Ливские языковеды, поэты и переводчики:
 Янис Принцис старший
 Янис Принцис младший (сын Я. Принциса старшего)
 Петерис Принцис (старший сын Я. Принциса старшего)